Брусилів — селище міського типу, Житомирська область, Брусилівський район, районний центр
 Брусилів — село, Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Брусилов